Brasfrigo S.A é uma indústria com sede Belo Horizonte que atua na área alimentícia através das marcas Jurema, Tomatino e Jussara. Possui também um frigorífico em Itajaí, Santa Catarina.
A empresa pertence a família Guimarães, também donos do Banco BMG, sendo o presidente da empresa o Sr Flávio Pentagna Guimarães.

Referências Externas

Empresas de alimentação do Brasil
Frigoríficos do Brasil
Grupo BMG